A 2008-as Superbike Amerikai Nagydíj volt a Superbike világbajnokság hatodik futama. A versenyt a Miller Motorsports Parkban rendezték május 30. és június 1. között.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Amerikai
Superbike nagydíjak
Motorversenyzés az Amerikai Egyesült Államokban
Utah sportélete